Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Villers :

Belgique 
 Gare de Villers-la-Tour
 Gare de Villers-la-Ville
 Gare de Villers-le-Gambon
 Gare de Villers-Notre-Dame
 Gare de Villers-sur-Lesse

France 
 Gare d'Ormoy-Villers
 Gare de Villers-au-Bois
 Gare de Villers-Bretonneux
 Gare de Villers-Cotterêts
 Gare de Villers-les-Pots
 Gare de Villers-Saint-Paul
 Gare de Villers-Saint-Sépulcre
 Gare de Villers-sur-Mer
 Gare de Villers-sur-Thère

Villers